Peter McNamara Award ist der Name zweier australischer Science-Fiction-Literaturpreise:

 Peter McNamara Achievement Award
 Peter McNamara Convenors’ Award, siehe Aurealis Award #Convenors’ Award